Jméno Roman Polom nosí:

 Roman Polom (fotbalista) – český fotbalový obránce (* 1992);
 Roman Polom (vzpěrač) – český vzpěrač, účastník Letních olympijských her 1996;